2 miejscowości w Estonii:
 Pedassaare – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Saare
 Pedassaare – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Vihula